Владимир Фёдорович Стариков (род. 1959) — советский ,  и музыкальный эксцентрик.

Биография 
Родился 10 апреля 1959 года в городе Кирово-Чепецке, где посещал цирковую студию «Юность», выступая в жанре акробатики.

После окончания ГУЦЭИ (1982) выступал как клоун в паре с Б. Ивановым.  С 1991 года создал дуэт с С. Просвириным.

Работает в Цирке на проспекте Вернадского.

Удостоен звания мастера спорта СССР по акробатике.

Характерные номера 
 «Адажио»: Стариков и Просвирин, исполняя «классические па», пародируют балетных танцовщиков;
 «Музыкальные эксцентрики»: на манеже используются саксофон, банджо, клаксон, кухонные кастрюли, пищалки, трещотки (и даже унитаз с крышкой). Стариков и Просвирин, не переставая играть, ссорятся и мешают друг другу.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1996);
 Приз 21-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло (1997 г.);
 Премия Москвы в области культуры и искусства (1999 г.);
 Приз жюри 6-го Международного циркового фестиваля в Будапеште (2006 г.)

Работа в кино 
 Там, на неведомых дорожках… (1982 г.) — стрелец;
 Возвращение «Броненосца» (1996 г.) — факир.

Примечания

Ссылки 
 Просвирин и Стариков
 Владимир Стариков и Сергей Просвирин